Сан-Томе́ ( — святой Фома):
 Сан-Томе — одна из двух провинций государства Сан-Томе и Принсипи, включает в себя одноимённый остров и прилегающие к нему небольшие островки Кобраш и Ролаш.
 Сан-Томе (остров) — остров в Гвинейском заливе Атлантического океана, самый крупный из островов, составляющих государство Сан-Томе и Принсипи.
 Сан-Томе (город) — столица и крупнейший город государства Сан-Томе и Принсипи, расположен на одноимённом острове.
 Сан-Томе (муниципалитет) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.

См. также 
 Санкт-Томас
 Санто-Томас
 Сент-Томас
 Томас